Yale-universiteit, een universiteit in de Verenigde Staten
Yale (fabeldier), een fabeldier
Yale (magazijn- en heftrucks), een historisch merk van magazijn- en heftrucks
Yale (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
Yale (national park) in Sri Lanka
Yale (romanisatie), de romanisatie van het Japans, Chinees, Kantonees en Koreaans
Yale (slot), een merk van sloten
Yale (taal), een taal uit Papoea-Nieuw-Guinea
Frank Yale, een gangster uit Brooklyn en de leider van de Five Pointes

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Yale (Illinois)
Yale (Iowa)
Yale (Michigan)
Yale (Oklahoma)
Yale (South Dakota)